John Marino, född 21 maj 1997, är en amerikansk professionell ishockeyback som spelar för Pittsburgh Penguins i National Hockey League (NHL).

Han har tidigare spelat för Harvard Crimson i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Tri-City Storm i United States Hockey League (USHL).

Marino draftades av Edmonton Oilers i sjätte rundan i 2015 års draft som 154:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
John Marino NHL Statistics – Hockey-Reference.com
John Marino (b.1997) hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Personer från Bristol County, Massachusetts
Idrottare från Massachusetts
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Tri-City Storm
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Edmonton Oilers i NHL Entry Draft
Ishockeyspelare i Harvard Crimson (herrar)
Alumner från Harvard University
Spelare i Pittsburgh Penguins